John Maund ist der Name folgender Personen:

*John Arrowsmith Maund (1909–1998), Bischof von Lesotho
John Oakley Maund († 1902), englischer Bankier, Bergsteiger und Jäger